Sophie Marie ist der Name folgender Personen:

 Sophie Marie von Hessen-Darmstadt (1661–1712), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Eisenberg
 Sophie Marie von Voß (geb. von Pannwitz; 1729–1814), Gesprächspartnerin und Beraterin preußischer Könige
 Sophie Marie von Sachsen (1845–1867), Prinzessin von Sachsen, siehe Sophie von Sachsen (1845–1867)